Jordan har flere betydninger:
 Jordan – et land i Mellemøsten

Geografi 
 Jordan (flod) – en flod i Mellemøsten

USA 
 Se også: Jordan Township (flertydig)
 Jordan, Indiana (flertydig) - adskillige steder
 Jordan, Iowa
 Jordan, Kentucky
 Jordan, Minnesota - en by i Scott County
 Jordan, Minneapolis- en forstad til Minneapolis, Minnesota
 Jordan, Montana
 Jordan, New York
 Jordan, North Carolina
 Jordan, Oregon
 Jordan, Wisconsin - en by
 Jordan, Portage County, Wisconsin - et samfund
 Jordan River, Utah – en flod i USA

Holland 
 Jordaan – et område i Amsterdam

Firmaer 
 Jordan AS – et norsk firma indenfor mundhygiejnesektoren (tandbørster og andet)

Personer 
 Dorothy Jordan – en skuespillerinde
 Michael Jordan – en basketballspiller
 Neil Jordan – en filminstruktør
 Robert Jordan – en forfatter
 Rudolf Jordan – en maler
 Jordan – et kunstnernavn for Katie Price

Se også 
 Jordanes – en historieskriver